Bert Jacobs (filmmonteur), een Belgisch filmmonteur
Bert Jacobs (voetballer), een Nederlands voetballer